Pepino kan syfta på:
 Pepino – en art i familjen potatisväxter

Geografi

Antarktis 

 Monte Pepino,

Spanien 

 Pepino (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,